Tadeusz Marcinkowski (1917–2011) – profesor nauk medycznych
 Tadeusz Marcinkowski (1952–2021) – profesor nauk technicznych, inżynier środowiska
 Tadeusz Marcinkowski – dr hab. nauk rolniczych, chemik środowiska

Przypisy